63-й выпуск  E3 Саксо Банк Классик — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 26 марта 2021 года в рамках Мирового тура UCI 2021 (категория 1UWT). Победу одержал датский велогонщик Каспер Асгрин.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 19 команд категории UCI WorldTeam и лучшая UCI ProTeam команда прошлого сезона Alpecin-Fenix. Также организаторы пригласили ещё 5 команд категории ProTeams. 

Однако незадолго до старта с гонки в полном составе была снята  команда Bora-Hansgrohe, из положительного теста на COVID-19 у её гонщика Мэтью  Уолса. Таким образом в гонке приняло участие 24 команды.

Маршрут 
Гонщикам предстояло преодолеть 204,2  километров с пятнадцатью сложными подъёмами, часть из которых с брусчатым покрытием и пятью плоскими брусчтами участками.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2021 год в велоспорте
Спорт в Бельгии в 2021 году
Март 2021 года